

Filmy 
 Czarownice (lub Czarownica, oryg. Häxan) – duńsko-szwedzki film paradokumentalny z 1922 roku, reż. Benjamin Christensen
 Czarownice (oryg. Le streghe) – włoski projekt filmowy z 1967 roku złożony z pięciu nowel autorstwa różnych reżyserów (reż. Luchino Visconti, Pier Paolo Pasolini, Vittorio De Sica, Mauro Bolognini, Franco Rossi)
 Czarownice (lub Wiedźmy, oryg. The Witches) – brytyjski film komediowy z 1990 roku, reż. Nicolas Roeg
 Czarownice (oryg. Brujas) – hiszpański film komediowy z 1996 roku, reż. Álvaro Fernández Armero
 Czarownice (lub Wiedźmy, oryg. The Witches) – amerykański film komediowy z 2020 roku, reż. Robert Zemeckis

Dzieła literackie 
 Czarownice (lub Wiedźmy, oryg. The Witches) – powieść Roalda Dahla

Zobacz też 
 
 Czarownica